Gold Hill (Colorado)
Gold Hill (Oregon)
Gold Hill (Nevada)

Desambiguações de topônimos